Норгеместр 1903 года — второй розыгрыш кубка Норвегии. Прошлогодние финалисты поменялись местами: Одд Гренланд одержал победу над клубом Гране и впервые в своей истории стал обладателем кубка. Все игры этого розыгрыша прошли в Осло, в то время Кристиании.

Полуфинал

Финал 
Первоначально финал должен был состоятся 23 сентября.

Состав Одд Гренланд

Состав Гране

Ссылки 
 Статистика

1903
1903 год в Норвегии
Норвегия